Le ragazze – film del 1968 diretto da Mai Zetterling
Le ragazze – album dei Neri per Caso
Le ragazze – brano musicale dei Neri per Caso
Le ragazze – singolo di Ron
Le ragazze – singolo di Luca Carboni
Le ragazze – programma televisivo di Rai3